Abdías puede referirse a
Abdías, profeta de Judá del siglo IX a. C.
Libro de Abdías, libro del Antiguo Testamento cristiano y del Tanaj hebreo, atribuido al profeta anterior.
Abdías, nombre propio masculino en español.